You Don't Know (Eminem, 50 Cent, Lloyd Banks en Cashis), een single uit 2006 van de Amerikaanse rappers Eminem, 50 Cent, Lloyd Banks en Cashis
 You Don't Know (Cyndi Lauper), een single uit 1997 van de Amerikaanse zangeres Cyndi Lauper
 You Don't Know (Milow), een single uit 2006 van de Belgische zanger Milow
 You Don't Know (Helen Shapiro), een single uit 1961 van de Engelse zangeres Helen Shapiro
 You Don't Know (Kierra Sheard), een single uit 2004 van de Amerikaanse zangeres Kierra Sheard